Enrique (en latín Arricus o en italiano Arrico) (1158 – ), fue el último príncipe de Capua como titular separado y dependiente de la persona del rey de Sicilia.

Fue el más joven de los dos hijos que sobrevivieron a su padre, el rey Guillermo I de Sicilia. Su madre fue Margarita de Navarra. Siguiendo la voluntad del rey, el heredero de la corona sería el hijo superviviente de mayor edad, Guillermo, mientras Enrique era nombrado príncipe de Capua (un título asociado como infantazgo a los segundones del trono de Sicilia) a la muerte de su anterior titular, su hermano mayor Roberto en 1158. 

La coronación de Enrique como príncipe de Capua se pospuso a la muerte de su padre en 1166. Acompañó a su hermano Guillermo II a Tarento, donde el joven rey esperaba la llegada de su prometida novia griega, María Comneno, hija del emperador Manuel I Comneno (que no llegó, pues su padre rompió el contrato). Los dos hermanos planearon regresar a Sicilia vía Capua, y allí investir a Enrique con su título principesco pero, no lejos de la ciudad, Enrique cayó enfermo con fiebre muy alta. Fue llevado rápidamente a Salerno, y de allí, a Palermo, donde murió en un mes, el 16 de junio de 1172, a los 13 años de edad. A partir de entonces, el título y dignidad de príncipe de Capua revirtió a la corona de Sicilia, siendo en adelante uno más de los títulos del rey de Sicilia.

De acuerdo con narraciones legendarias, fue prometido a una hija de Malcolm IV de Escocia en su lecho de muerte, pero ello es falso pues Malcolm no tuvo descendientes. 

Fue enterrado originalmente en la Catedral de Palermo, al lado de su hermano Roger IV de Apulia, pero ambos fueron trasladados a la capilla de Santa María Magdalena de la Catedral de Monreale, el lugar del descanso final de la mayoría de su familia real.

Ancestros

Referencias 
 Descendencia de Guillermo I de Sicilia, (en inglés).

Fuentes 
 Ferdinand Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, París, 1907. 
 Alberto Maria Ghisalberti (director), Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1960–2007. 
 H. M. Gwatkin, J. P. Whitney et alia (editores), The Cambridge Medieval History: Volume III, Cambridge University Press, 1926.
 John Julius Norwich, The Kingdom in the Sun 1130-1194. Longman: Londres, 1970.

Nobles de Italia del siglo XII
Enrique 01
Normandos en la Italia meridional